Tambor - chamado ainda drum
Ou ainda:
The Drums

Localidades

Drum (condado de Roscommon)

Desambiguação